John Noyes ist der Name folgender Personen:

* John Noyes (Politiker) (1764–1841), US-amerikanischer Politiker
 John Humphrey Noyes (1811–1886), US-amerikanischer Frühsozialist, Gründer der Oneida-Gemeinde
 John S. Noyes (* 1949), britischer Entomologe